— серия романов, написанная Акирой (日日日) и иллюстрированная x6suke. Впервые начала издаваться компанией Enterbrain с 1 июня 2005 года. Всего выпущено 27 томов.

На основе сюжета романа была выпущена манга, авторства Эсики, а также аниме-сериал, выпущенный студией Nomad, который транслировался по телеканалу TVK с 12 апреля 2008 года по 4 октября 2008 года. Всего было выпущено 26 серий аниме.

Сюжет 
Тысяча лет назад Энка(閻禍), бог разрушения заявил перед смертью, что однажды придёт его дитя и уничтожит мир. Для того, чтобы предотвратить пророчество, японская империя создала бюро контроля паранормальных явлений, куда отправляли на воспитание детей со сверх-человеческими способностями, чтобы воспитать их в любви. Однажды Мидарэдзаки Ока, капитан отдела Бюро, задерживает необычную девушку с кошачьими ушками — Кёко . Позже выясняется, что она и есть дитя Энки и по велению начальства Ока должен женится на Кёко, чтобы спасти человечество и заодно образовать суррогатную семью, в которую войдут дети-добровольцы, в числе которых Лев, Медуза и существо, похожее на андроида.

Список персонажей 

Сэйю: Аюми Фудзимура 
 Главная героиня и мама семьи Мидарэдзаки. Хотя ей уже больше 20 лет, она появляется в облике девочки-подростка. Раньше обитала в подземном мире Шангри-Ла где ей поклонялись, но чувствуя, что ей что-то не хватает в жизни, сбежала в мир людей. Она принадлежит расе демонов и должна была стать королевой Ванессой. Но когда стала жить среди людей, то забыла о своём прошлом. Несмотря на то, что у неё остался высокомерный и разрушительный характер, она заботится о своей семье и ревнует, когда Ока общается с другими женщинами. (В манге она берёт пример отношений из мыльных опер и часто создаёт глупые ситуации). Кёка способна управлять умом человека и манипулировать набором мини-кукол. Также может общаться посредством телепатии. Очень плохой повар и порой другие просто боятся её пищи, которая может иметь неестественный вид или даже оживать. Также может дать человеку странное имя, заявляя, что они должны гордиться новыми именами, данными богом. Несмотря на то, что она мать семейства, она выглядит как самый младший член семьи.

Сэйю: Такаюки Кондо 
 Отец семейства, который не по своей воле согласился жениться на Кёке. Она же его часто дразнит и обижает. В 3 года потерял родителей и ничего не помнит о них. Также руководитель отделения бюро сверхъестественного явления. Сначала он чётко заявил, что не любит никого, но позже развивает любовные чувства к Кёке.

Сэйю: Ёсинори Фудзита 
 Старший сын. Ему 23 года. Любит одеваться как женщина и часто ведёт себя по-женски. Работает в местном баре Окама. Был изначально членом банды якудза, но сбежал, когда девушка, которую он любил была убита бандой. Однажды он встретил Тику и согласился стать новым членом семьи Мидарэдзаки. Его настоящее имя — Гинити Кидзакура.

Сэйю: Кана Ханадзава 
 Старшая дочь семейства. Ей 9 лет. Она родом из «Дьявольской семьи» и по традиции подвергалась насилию с их стороны, особенно со стороны биологической сестры. Так как в семье было принято оскорблять и бить более слабого. Несмотря на тёмное прошлое, она очень спокойная и добрая. Её настоящее имя — Химэмия Рэйко. Теперь она живёт простой жизнью и дружит с однокурсником. Очень любит свою новую семью и особенно привязана к Оке.

Сэйю: Хироки Ясумото 
 Второй сын семейства Мидарэдзаки. Ему 7 лет. Он Лев и известен, как «Карий император», может общаться с животными и отдавать им приказы. Его манера разговора архаична и он гордится собой как Лев. Очень любит Юку, особенно когда она катается на нём или обнимает. Относится почётно с новым братьям и сёстрам. Его старый друг Мадара был влюблён в него, так как был уверен, что он, это «она».

Сэйю: Рё Хирохаси 
 Младший сын семейства Мидарэдзаки. Ему 3 года. Внешне похож на андроида. Он биологическое оружие, сделанное из плоти Энки и известен, как Чёрный тринадцатый. 3 года назад он уничтожил лабораторию, где был сделан и убежал. Любит смотреть телевизор и единственный, кто может есть пищу Кёки. (Вероятно потому, что его пищеварительная система устроена по-другому). Питает романтические чувства к Таканаси Кирико и позже узнаёт, что чувства взаимны. Раньше дружил со старшей сестрой Кирико, но поневоле убил её, так как это была часть эксперимента, чтобы проверить реакцию Хёки. Вероятно, он из-за этого и уничтожил лабораторию.

Сэйю: Рина Сато 
 Самая младшая дочь в семье Мидарэдзаки. Она медуза. несмотря на это, может писать письма, менять цвет тела и использовать электрические разряды для нападения. Её поймали во время рыбалки и выяснили, что у неё есть днк Энки. Её настоящий возраст неизвестен. В 3 серии упоминается, что она живёт уже более 1000 лет. Может принимать форму различных людей и копировать их. Позже выясняется, что она божество водной планеты, которую она создала, но была единственным живым существом и покинула её, когда Гоёкуё предложил ей выйти замуж.

Сэйю: 	Харука Томацу 
 Старшая дочь семейства Мидарэдзаки. Она биологическая сестра Юки и позже присоединяется к семье. После того, как Юка сбежала из семьи, она стала главным объектом издевательств в своей семье. После того, как пришла в семью Мидарэдзаки, раскаялась в том, что ранее делала с Юкой. Она единственная, у кого нету днк Энки. Влюблена в Гинку и хочет, чтобы тот стал более мужественным. Очень заботится о своих друзьях и готова идти на встречу опасности, чтобы спасти их.

Критика 
Представитель сайта Anime News Network, Карло Снатос отметил, что аниме-сериал хоть и не является шедевром, но переполнен удачным юмором и доставляет удовольствие зрителю, однако качество графики желает лучшего.

Список серий аниме

Музыка 
Сериал имеет 1 начало и 8 концовок. Все концовки исполняли 8 разных Сэйю, которые озвучивали главных персонажей. 
Начало
  исполняли: Mosaic.wav
Концовки

Романы 
Основные выпуски
Kyōran Kazoku Nikki Ichi Satsume (ISBN 4757722907)
Kyōran Kazoku Nikki Ni Satsume (ISBN 475772358X)
Kyōran Kazoku Nikki San Satsume (ISBN 4757724330)
Kyōran Kazoku Nikki Shi Satsume (ISBN 4757726201)
Kyōran Kazoku Nikki Go Satsume (ISBN 4757728271)
Kyōran Kazoku Nikki Roku Satsume (ISBN 4757728689)
Kyōran Kazoku Nikki Shichi Satsume ()
Kyōran Kazoku Nikki Hachi Satsume ()
Kyōran Kazoku Nikki Kyuu Satsume (ISBN 4757741324)
Kyōran Kazoku Nikki Juu Satsume (ISBN 4757743319)
Kyōran Kazoku Nikki Juuichi Satsume (ISBN 4757745176)
Kyōran Kazoku Nikki Juuni Satsume (ISBN 4047261408)
Kyōran Kazoku Nikki Juusan Satsume (ISBN 4047263982)
Спец выпуски

Kyōran Kazoku Nikki Bangai Sono Ichi (ISBN 4757730322)
Kyōran Kazoku Nikki Bangai Sono Ni (ISBN 4757738544)
Kyōran Kazoku Nikki Bangai Sono San (ISBN 4757741723)
Kyōran Kazoku Nikki Bangai Sono Yon (ISBN 4757747055)
Kyōran Kazoku Nikki Bangai Sono Go (ISBN 475774983X)
Kyōran Kazoku Nikki Bangai Sono Roku (ISBN 404726315X)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме 
 Kyouran Kazoku Nikki на сайте anime-planet 
 

Nomad (студия)